Sezona Formule 1 2016 je sedeminšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 20. marca 2016 z dirko za , končala pa 27. novembra 2016 z enaindvajseto dirko sezone za . Na koledar sta se vrnili dirki za Veliko nagrado Nemčije in Veliko nagrado Evrope. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Nico Rosberg, moštvenega pa Mercedes.

Dirkači in moštva

|-
|rowspan=2| Scuderia Ferrari
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Ferrari
|rowspan=2|SF16-H
|rowspan=2|Ferrari 059/5
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|5
|
|-
|style="text-align:center"|7
| Kimi Räikkönen
|-
|rowspan=2| Sahara Force India Formula One Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|VJM09
|rowspan=2|
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|11
| Sergio Pérez
|rowspan=2|  Alfonso Celis, Jr.
|-
|style="text-align:center"|27
| Nico Hülkenberg
|-
|rowspan=2| Haas F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Haas-Ferrari
|rowspan=2|VF-16
|rowspan=2|Ferrari 059/5
|rowspan=2 style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"|8
| Romain Grosjean
|rowspan=2|  Charles Leclerc
|-
|style="text-align:center"|21
| Esteban Gutiérrez
|-
|rowspan=2| McLaren Honda Formula 1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|McLaren-Honda
|rowspan=2|MP4-31
|rowspan=2|Honda RA616H
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|1447
| Stoffel Vandoorne
|-
|style="text-align:center"|22
| Jenson Button
|-
|rowspan=2 style="padding-right:24px"|
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Mercedes
|rowspan=2|
|rowspan=2|Mercedes PU106C Hybrid
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|6
| Nico Rosberg
|-
|style="text-align:center"|44
| Lewis Hamilton
|-
|rowspan=2| Manor Racing MRT 
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|MRT-Mercedes
|rowspan=2|MRT05
|rowspan=2|Mercedes PU106C Hybrid
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|8831
| Rio Haryanto Esteban Ocon
|-
|style="text-align:center"|94
| Pascal Wehrlein
|-
|rowspan=2| Red Bull Racing
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|RB12
|rowspan=2|TAG Heuer
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|3
|
|-
|style="text-align:center"|2633
| Daniil Kvjat Max Verstappen
|-
|rowspan=2|
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Renault
|rowspan=2|RS16
|rowspan=2|Renault RE16
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|20
|style="padding-right:24px"|
|rowspan=2|  Esteban Ocon Sergej Sirotkin
|-
|style="text-align:center" |30
| Jolyon Palmer
|-
|rowspan=2|  Sauber F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Sauber-Ferrari
|rowspan=2|C35
|rowspan=2|Ferrari 059/5
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|9
| Marcus Ericsson
|-
|style="text-align:center"|12
| Felipe Nasr
|-
|rowspan=2| Scuderia Toro Rosso
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|STR11
|rowspan=2|
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|3326
| Daniil Kvjat
|-
|style="text-align:center"|55
|  Carlos Sainz, Jr.
|-
|rowspan=2| Williams Martini Racing
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|FW38
|rowspan=2|Mercedes PU106C Hybrid
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|19
| Felipe Massa
|-
|style="text-align:center"|77
| Valtteri Bottas
|-
! colspan="8" style="background-color:#f2f3f4"| Viri:
|-
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 20. marec
|  Lewis Hamilton
|  Daniel Ricciardo
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 2
|  Bahrajn
| Bahrain
| 3. april
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg 
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 3
|  Kitajska
| Shanghai
| 17. april
|  Nico Rosberg 
|  Nico Hülkenberg 
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 4
|  Rusije
| Soči
| 1. maj
|  Nico Rosberg 
|  Nico Rosberg 
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 15. maj
|  Lewis Hamilton
|  Daniil Kvjat
|  Max Verstappen
|  Red Bull-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 29. maj
|  Daniel Ricciardo
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 12. junij
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg 
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Evrope
| Baku
| 19. junij
|  Nico Rosberg 
|  Nico Rosberg 
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 9
|  Avstrija
| Red Bull Ring
| 3. julij
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 10
|  V. Britanija
| Silverstone
| 10. julij
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg 
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 11
|  Madžarska
| Hungaroring
| 24. julij
|  Nico Rosberg 
|  Kimi Räikkönen 
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 12
|  Nemčija
| Hockenheimring
| 31. julij
|  Nico Rosberg
|  Daniel Ricciardo
|  Lewis Hamilton 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 13
|  Belgija
| Spa
| 28. avgust
|  Nico Rosberg 
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 14
|  Italija
| Monza
| 4. september
|  Lewis Hamilton
|  Fernando Alonso
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 15
|  Singapur
| Marina Bay
| 18. september
|  Nico Rosberg
|  Daniel Ricciardo
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 16
|  Malezija
| Sepang
| 2. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Daniel Ricciardo
| 
| Poročilo
|-
! 17
|  Japonska
| Suzuka
| 9. oktober
|  Nico Rosberg 
|  Sebastian Vettel 
|  Nico Rosberg 
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 18
|  ZDA
| Americas 
| 23. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel 
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 19
|  Mehike
| México
| 30. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Daniel Ricciardo
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 20
|  Brazilija
| Interlagos 
| 13. november
|  Lewis Hamilton
|  Max Verstappen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 21
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 27. november
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel 
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici 

2016
2016 v športu